Isoniemi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Isoniemi (udde), Norra Österbotten, 
 Isoniemi (del av en ö), Egentliga Finland, 
 Isoniemi (ö i Finland, Mellersta Finland), Äänekoski, 
 Isoniemi (ö i Finland, Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar